Smile, 1968-ban alapított angol rockegyüttes volt
 Smile, magyar együttes
 SMiLE, Brian Wilson eredeti formájában kiadatlan albuma
 Smile, Brian Wilson szólólemeze
 Smile, Jamala énekesnő kislemeze, mely 2010-ben jelent meg
 Smile (Katy Perry-album)
 Smile (L'Arc-en-Ciel-album)
 Smile (Lasgo-album)
 Smile (Laura Nyro-album)
 Smile (May’s-album)
 Smile, kislemez a kanadai énekes-dalszerző Avril Lavigne Goodbye Lullaby című albumáról
 Smile, dal, melynek zenéjét Charlie Chaplin írta 1936-ban bemutatott, Modern idők című filmjéhez
 Smile, egy kislemez David Gilmour harmadik szólóalbumáról, az On an Islandről
 Smile (Jamiroqai-dal)
 Smile (Katy Perry-dal)
 Smile (Lily Allen-dal)
 Smile (Sister Sledge-dal)
 Smile (Westlife-dal)
 Smile, Eisner-díjjal jutalmazott képregény
 Smile, Kanadában és az USA-ban kiadott mangamagazin
 Rádió Smile